Cilan (Pokémon), een Gym Leader in de Pokémon Black en White-videospellen
Cilan (Gwynedd) (of 'Cilan Uchaf'), een dorp in Gwynedd], Wales
Cilən (soms gespeld 'Cilan'), een dorp in Azerbeidzjan